Bernbichl ist der Ortsname von

 Bernbichl (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bernbichl (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern